General Álvaro Alves dos Santos (Rio de Janeiro, 1908 - Rio de Janeiro, 1974) foi um militar brasileiro.

Ingressou na Escola Militar de Realengo em 1926, sendo declarado Aspirante a Oficial em 1930.
Durante a Segunda Guerra Mundial, exerceu as funções de Oficial do Estado Maior da FEB e Chefe do Serviço de Contra-Informações da primeira DIE, tendo sido promovido a major em 27 de março de 1945, na Itália.

Ligações externas 
 

Militares do Rio de Janeiro
Generais do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro